Жозеф-Бенуа Сюве (, 3 января 1743, Брюгге — 9 февраля 1807, Рим) — фламандский художник. Директор Французской академии в Риме (1801—1807).

Биография 
Первые уроки мастерства получил в Брюгге под руководством Маттейса де Виса. В 1762 году уехал во Францию и стал учеником Жан-Жака Башелье.

В 1771 году был награждён Римской премией, благодаря которой получил возможность отправиться в Рим и жить там за счёт патрона премии. С 1772 по 1778 годы в качестве пенсионера Французской академии проживал в Риме.

После возвращении в Париж был назначен академиком. Открыл художественную школу для молодых женщин в Лувре.

Одной из его учениц была Констанция Майер. Также в числе его учеников был Жозеф-Дени Одеваре.

В 1801 году занял пост директора Французской академии в Риме.

В 1807 году Сюве внезапно умер в Риме.

Картины Сюве хранятся в Лувре, дворце изящных искусств в Лилле, Музее изящных искусств в Нанте и др.

Ссылки 
 Картины Сюве из собраний Лувра.
 Joseph-Benoît Suvée

Художники-неоклассики
Родившиеся в Брюгге
Умершие в Риме
Римская премия художникам
Фламандские художники (до 1830 года)
Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века